Merapi ou Marapi peut désigner :
 le Merapi, un volcan très actif du centre de l'île de Java situé au nord de Yogyakarta ;
 le Merapi, un des volcans de la caldeira de l'Ijen dans l'est de l'île de Java ;
 le Marapi, un volcan de l'île de Sumatra ;
 (536) Merapi, un astéroïde du système solaire.